Alto Adige ist:

 der italienische Name von Südtirol

Alto Adige steht für:

 Alto Adige (Departement), ein historisches Departement des napoleonischen Königreichs Italien (1805–1814)
 Alto Adige (Zeitung), eine in Südtirol erscheinende italienische Tageszeitung
 Alto Adige, italienische Bezeichnung für die Weinregion Südtirol, siehe Südtirol (Weinbaugebiet)